Чирика́уа:

 Чирикауа — индейское племя в Северной Америке.
 Чирикауа — горный хребет на юго-востоке штата Аризона, США.
 Чирикауа — язык апачской ветви атабаскской группы.